John Kirk (ontdekkingsreiziger) - Schots ontdekkingreiziger
 John Kirk (VC) - Brits soldaat, ontvanger van het Victoria Cross
 John Kirk (archeoloog) - Brits arts en archeoloog